Ez a lista azoknak a növényeknek a nevét tartalmazza, amelyek természetes anyagból (gyapjú, len, kender) készült textilek, fonalak  festésére használhatóak.

<center>
{| border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="1"
|-
!style=background:#ccff99;|Növény
!style=background:#99ff66;|Latin név
!style=background:#66cc33;|Felhasználható növényi rész
|- valign=top bgcolor="#FFD700"
|colspan="4"|<center>Sárgára fest
|-
|közönséges aranyvessző|| Solidago virgaurea ||virág
|-
|kanadai aranyvessző|| Solidago canadensis ||virág
|-
|bábic, lapulevelű keserűfű||Polygonum lapathifolium ||gyökér
|-
|bodza||Sambucus nigra||levél,
|-
|büdöske, nagyvirágú bársonyvirág||Tagetes erecta||virág
|-
|vörös szil||Ulmus rubra||kéreg
|-
|cserszömörce||Cotinus coggyria ||lomb, ág
|-
|fagyal||Ligustrum vulgare ||kéreg
|-
|farkas kutyatej||Euphorbia cyparissias ||teljes növény
|-
|festő eperfa||Morus tinctoria  ||kéreg
|-
|festő pipitér||Anthemis tinctoria ||virág
|-
|festő rekettye||Genista tinctoria ||leveles ág, virág
|-
|festő rezeda, sárga rezeda||Reseda luteola ||virág
|-
|festő zsoltina, fűrészfű||Serratula tinctoria ||levél, szár
|-
|törékeny fűz||Salix fragilis||kéreg, fiatal vessző
|-
|nagylevelű hárs||Tilia platyphyllos||virág
|-
|kamilla||Matricaria chamomilla||virág
|-
|kecskerágó||Euonymus||levél 
|-
|fekete kökörcsin||Pulsatilla nigricans ||virág
|-
|körömvirág||Calendula officinalis||virág
|-
|körtefa||Pyrus communis||kéreg
|-
|kurkuma ||Curcuma longa||gyökér
|-
|kutyabenge||Frangula alnus || teljes növény
|-
|lórom||Rumex patientia||gyökér
|-
|narancseper||Maclura pomifera||fa
|-
|közönséges nyír||Betula pendula||levél
|-
|pitypang||Taraxacum officinale||teljes növény
|-
|rézvirág||Zinnia elegans||virág
|-
|sáfrányos szeklice||Carthamus tinctorius ||virág
|-
|sárga cserszömörce||Cotinus coggygria ||levél, hajtás
|-
|sárga gyopár||Helichrysum arenarium ||virág
|-
|sóskaborbolya||Berberis vulgaris||gyökér
|-
|szőlő||Vitis vinifera||levél
|-
|vadalmafa||Malus sylvestris||kéreg, levél
|-
|vadgesztenye||Aesculus hippocastanum ||virág
|-
|vadrepce || Sinapis arvensis ||virág
|-
|vérehulló fecskefű||Chelidonium majus ||teljes növény
|-
|vöröshagyma ||Allium cepa||héj
|-
|zab||Avena sativa||szalma
|-
|zelnicemeggy||Prunus padus||fiatal hajtás
|-
|- valign=top bgcolor="#cccc33"
|colspan="4"|<center>Zöldessárgára fest
|-
|közönséges aranyvessző|| Solidago virgaurea ||virág+szár
|-
|sóskaborbolya||Berberis vulgaris ||gyökér
|-
|csalán||Urtica dioica ||teljes növény
|-
|- valign=top bgcolor="#009933"
|colspan="4"|<center>Zöldre fest
|-
|közönséges aranyvessző|| Solidago virgaurea ||virág+szár
|-
|bürök||Conium maculatum||levél
|- 
|dió||Juglans nigra||levél
|-
|fűz||Salix||levél
|-
|gyöngyvirág||Convallaria majalis||levél
|-
|- valign=top bgcolor="#999900"
|colspan="4"|<center>Olajzöldre fest
|-
|festő rezeda||Reseda luteola ||virág; vasgáliccal pácolva 
|-
|- valign=top bgcolor="#cc9933"
|colspan="4"|<center>Sárgásbarnára fest
|-
|dohány||Nicotiana tabacum||levél
|-
| vadgesztenye||Aesculus hippocastanum ||levél
|-
|- valign=top bgcolor="#FFA500"
|colspan="4"|<center>Narancsvörösre fest
|-
|kökény||Prunus spinosa ||virág
|-
|szurokfű ||Origanum vulgare ||virágos, leveles szár
|-
|- valign=top bgcolor="#cc3300"
|colspan="4"|<center>Vörösre fest
|-
|báránypirosító||Alkanna tinctoria ||gyökér
|-
|berzsenyfa||Caesalpina crista ||levél
|-
|égerfa||Alnus glutinosa ||kéreg
|-
|festő buzér||Rubia tinctorum ||gyökér
|-
|kökény||Prunus spinosa ||termés
|-
|sáfrányos szeklice ||Carthamus tinctorius ||virág
|-
|- valign=top bgcolor="#cc0066"
|colspan="4"|<center>Bíborra fest
|-
|bodza||Sambucus nigra|| kéreg
|-
|- valign=top bgcolor="#7B68EE"
|colspan="4"|<center>Lilára fest
|-
|áfonya||Vaccinium myrtillus||termés
|-
|- valign=top bgcolor="#996699"
|colspan="4"|<center>Lilásszürkére fest
|-
|mályvarózsa||Althaea rosea ||virág
|-
|- valign=top bgcolor="#4F94CD"
|colspan="4"|<center>Kékre fest
|-
|bodza||Sambucus nigra||termés
|-
|búzavirág ||Centaurea cyanus||virág
|-
|festő csülleng||Isatis tinctoria||levél
|-
|fagyal||Ligustrum vulgare ||termés
|-
|festő müge ||Asperula tinctoria || levél
|-
|illatos ibolya ||Viola odorata ||virág
|-
|indigó || Indigofera tinctoria ||teljes növény
|-
|kígyóhagyma||Allium scorodoprasum || virág
|-
|kikerics ||Colchicum autumnale ||virág
|-
|lencse||Lens culinaris ||levél, termés
|-
|Júlia-borbolya||Berberis julianae ||termés
|-
|varjútövis||Rhamnus catharticus ||kéreg
|-
|- valign=top bgcolor="#8B5A2B"
|colspan="4"|<center>Barnára fest
|-
| borsos keserűfű||Polygonum hydropiper|| levél
|-
| fekete dió ||Juglans nigra ||kéreg, termésburok
|-
| juharfa ||Acer platanoides||ág, kéreg
|-
| kökény||Prunus spinosa ||kéreg
|-
| szilvafa ||Prunus domestica||kéreg
|-
| tüdőfű||Pulmonaria officinalis ||gyökér
|-
| vadgesztenye||Aesculus hippocastanum ||gesztenye
|-
| vöröshagyma||Allium cepa||héj
|-
|- valign=top bgcolor="#999999"
|colspan="4"|<center>Szürkére fest
|-
| borostyán||Hedera helix ||termése
|-
| földi szeder||Rubus fruticosus ||termés
|-
| keserűlapu||Lappa major||levél
|-
|- valign=top bgcolor="#000000"
|colspan="4"|<font color="#ffffff">Feketére fest
|-
| cserfa||Ulmus rubra||kéreg
|-
| kékfa||Haematoxylum campechianum||fa
|-
| keserűlapu ||Lappa major ||levél
|-
| magyar tölgy ||Quercus frainetto||kéreg
|-
| orvosi tüdőfű||Pulmonaria officinalis ||gyökér
|-
| som ||Cornus alba|| kéreg
|-
| szilva||Prunus domestica||kéreg
|-
| virágos kőris||Fraxinus ornus||kéreg
|-
|}

Kapcsolódó szócikkek 
Mérgező növények listája

Növényekkel kapcsolatos listák
Kulturális témájú listák
Festőnövények